Cornelius - normen for den patriciske slægt Cornelia, en af de førende slægter i republikken Rom.

Cornelius kan desuden henvise til flere personer (disse er udvalgte, og er derfor ikke en komplet liste):

Personer

Fornavn 
 Cornelius Nepos - romersk biografiforfatter
 Cornelius Gurlitt (komponist) (1820–1901) – tysk komponist
 Cornelius Gurlitt (kunsthistoriker) (1850–1938) – tysk arkitekt og kunstvetare
 Cornelius Cardew - engelsk avant-garde komponist
 Cornelius van Poelenburgh - hollandsk maler

Mellemnavn 
 Lucius Cornelius Sulla - romersk hærfører
 Publius Cornelius Scipio Aemilianus - romersk politiker og general
 Johan Cornelius Krieger - navnet på flere personer
 Christian Cornelius Lerche - dansk lensbesidder, godsejer og amtmand

Efternavn 
 Andreas Cornelius - dansk fodboldspiller
 Peter von Cornelius - tysk maler
 Pave Cornelius - pave i den romersk-katolske kirke
 Victor Cornelius - dansk komponist